Brunnenwiesenbach ist ein Gewässername:
 Brunnenwiesenbach (Bühler), linker Zufluss der Bühler bei Jagstrot, Stadtteil Sulzdorf, Schwäbisch Hall, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Brunnenwiesenbach (Dahenbach), linker Hauptstrang-Oberlauf des Dahenbach bei Dahenfeld, Stadt Neckarsulm, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Brunnenwiesenbach (Himmelreichsbach), linker Zufluss des hier noch Binsenbach genannten Himmelreichsbachs (zur Bibers) nahe Starkholzbach, Stadtteil Bibersfeld, Schwäbisch Hall, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg; durchläuft den Starkholzbacher See
 Brunnenwiesenbach (Milbigwiesenbach), linker Zufluss des Milbigwiesenbachs (zum Reichenbach, zur Nordschwarzwälder Murg in Hilpertsau) in Reichental, Stadt Gernsbach, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Brunnenwiesenbach (Rems), rechter Zufluss der Rems bei Iggingen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg; siehe Liste der Zuflüsse der Rems#Liasplatten über Rems und Lein

Siehe auch:
 Brunnenwiesbach, linker Zufluss der Zusam in Fleinhausen, Markt Dinkelscherben, Landkreis Augsburg, Bayern
 Brunnenwiesengraben